George Alan Thomas (1881-1972) – brytyjski badmintonista, tenisista ziemny, szachista i sędzia szachowy.
 George A. Thomas – amerykański golfista, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 1904.
 George Thomas (1816-1870) – amerykański generał Unii w czasie wojny secesyjnej.
 George Thomas Napier (1784-1855) – brytyjski wojskowy.
 George Thomas (1. wicehrabia Tonypandy) (1909-1997) – brytyjski polityk, członek Partii Pracy, minister w drugim rządzie Harolda Wilsona.